Le Code civil syrien est promulgué par le décret législatif  du 18 mai 1949, inspiré du Code civil égyptien.

Références 

Syrie
Code juridique syrien